E111 – oznaczenie barwnika żywności Oranż GGN
 E111 – dawna międzynarodowa droga samochodowa